Гардель:
 Гардель — деревянная верёвка, кручёный ствол молодой ёлочки, берёзы, ивы или черемухи, а также можжевеловых корней, употреблявшийся для связки деталей плотов, деревянных судов, морских лодок и иного.
 Гардель — снасть бегучего такелажа на судах с прямым парусным вооружением, служащая для подъёма нижних реев или гафелей.

Фамилия 

 Гардель, Карлос (1890—1935) — аргентинский певец, киноактёр и танцор танго

 Гардель, Максимилиан (1741—1787) — артист балета и балетмейстер, руководитель балетной труппы парижской Оперы в 1781—1787 годах
 Гардель, Мари (1770—1833) — артистка балета парижской Оперы, супруга Пьера Гарделя
 Гардель, Пьер (1758—1840) — артист балета и балетмейстер, брат Максимилиана Гарделя, руководитель балетной труппы парижской Оперы в 1787—1827 годах